Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, les Seigneurs Démons (également appelés Seigneurs Abyssaux) sont des Tanar'ri (démons) d'une puissance considérable et qui ont obtenu une position éminente parmi les leurs. Chaque Seigneur démon a une apparence et un ensemble de capacités uniques. La plupart d'entre eux contrôlent au moins une strate des Abysses. S'il est tué ailleurs que dans les Abysses, un Seigneur démon est banni dans son domaine pour cent ans, tandis que les démons « ordinaires », y compris les plus puissants d'entre eux comme les Balors et les Mariliths, risquent de se réincarner en une forme démoniaque inférieure (voire, pas du tout.)

Parmi les Seigneurs démons, les plus puissants sont appelés « Princes-démons ». « Seigneur démon » et « Prince-démon » sont des titres auto-attribués ; contrairement aux Archidiables, les Seigneurs démons mauvais chaotiques n'ont pas une hiérarchie rigide. Cependant, la  édition d'AD&D affirme qu'un démon ne peut porter le titre de « Prince » que s'il dirige au moins une strate entière des Abysses.

Les Seigneurs démons se livrent une guerre éternelle, cherchant souvent à agrandir leurs fiefs en conquérant d'autres strates tout en défendant leurs possessions contre les Seigneurs rivaux et contre les complots de leurs sous-fifres. Démogorgon a été pendant très longtemps le plus puissant des Seigneurs démons et s'est autoproclamé « Prince des Démons ». Orcus et Graz'zt lui contestent cet honneur, tout comme Obox-Ob, ancien détenteur du titre.

La plupart des Seigneurs démons sont vénérés en secret par des sectateurs mortels qui cherchent à la promouvoir à la divinité par des prières et des sacrifices.

Différentes typologies dans les éditions de D&D 

La distinction entre Seigneurs-démons et Princes-démons varie selon les éditions de Donjons et Dragons.
 Dans AD&D1, les Seigneurs-démons peuvent ne pas avoir une complète souveraineté sur une strate des Abysses, tandis que tous les Princes-démons règnent sur une strate ou plus. Toutefois, les Seigneurs-démons et les Princes-démons se voient tous attribuer le statut de dieux mineurs ;
Dans la  d'AD&D, les Seigneurs-démons et les Princes-démons sont tous appelés « Seigneurs abyssaux » ;
Dans la  de D&D, presque tous les Seigneurs-démons contrôlent une strate des Abysses et nombre d'eux eux ont une poignée d'adorateurs mortels, tandis que tous les Princes-démons contrôlent au moins une strate abyssale et ont tous des adorateurs.

Les Seigneurs démons de D&D 

Aux Seigneurs démons qui apparaissent le plus souvent dans règles de Donjons et Dragons, il faut ajouter de très nombreux autres démons mineurs mentionnés dans les premières éditions du jeu, dans les divers suppléments, dans les articles de Dragon Magazine, dans les produits dérivés de D&D, etc.

La liste ci-dessous détaille tous les Seigneurs démons connus. La majorité d'entre eux apparaissent dans la liste de l'Appendice I du Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss. (f) indique une démone, (o) indique un Obyrith, (l) indique un Loumara et (d) indique un décès présumé. Tout Seigneur-démon dont le nom est mentionné à la page 35 du Monster Manual II porte la mention *MM2.

Seigneurs démons non-canoniques 

Dès son départ de TSR en 1985, Gary Gygax mentionne dans plusieurs romans de sa série Gord the Rogue de nombreux autres Seigneurs-démons, dont :

Avec la multiplication des parutions due au succès initial de la Licence ludique libre, d'autres maisons d'édition ont proposé leur propre hiérarchie démoniaque.

En 2001, l'aventure Demon God's Fane parue chez Malhavoc Press introduit un nouveau Seigneur-démon : Ochremeshk, Prince Démon

En 2002, Green Ronin publie pour D&D un supplément d20 intitulé Armies of the Abyss ; ce livre est réédité en 2003 dans la compilation Book of Fiends. Il fournit des informations sur vingt-et-un Seigneurs-démons. Du fait que ce livre est écrit par Erik Mona (qui sera plus tard éditeur de Dragon Magazine et co-auteur de Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss), les ouvrages ultérieurs traitant du sujet qu'écriront Mona et les membres de Paizo, ainsi que ceux écrits par James Jacobs, futur co-auteur de Fiendish Codex I, restent pour l'essentiel compatibles avec cet ouvrage. Les Seigneurs-démons qui portent le même nom que leurs homologues officiels de D&D sont indiqués en gras:

Armies of the Abyss détaille également un certain nombre de Seigneurs-démons mineurs:

Toujours en 2002, Necromancer Games publie le Tome of Horrors I, qui sera suivi en 2004 d'un Tome of Horrors II, puis en 2006 d'un Tome of Horrors III. On y trouve des caractéristiques alternatives pour les Seigneurs-démons officiels Baphomet, Dagon, Fraz-Urb'luu, Le Seigneur Sans-Visage (alias Juiblex), Kostchtchie, Orcus et Pazuzu, ainsi que ceux dont les noms suivent:
 Béluiri, démone épouse de Baphomet.
 Maphistal (à ne pas confondre avec Mastiphal), lieutenant d'Orcus.
 Sonechard, un général d'Orcus.
 Tsathogga, le "Dieu-Démon Grenouille".
 Caizel la Séductrice.
 Vépar, un vassal de Dagon.

En 2003, The Slayer's Guide to Demons de Mongoose Publishing présente les démons suivants :
 Iyaviht le Sombre Murumure, Patrone des Jartaska.
 Le Gadrien de la Porter, un prince-démon exilé sur la première strate des Abysses.
Le livre décrit également plusieurs « Innommables », seigneurs-démons anciens et puissants dont on dit qu'ils furent les premiers démons :
 Le Danseur des Ténèbres
 Celui Qui Rêve
 La Mère des Démons
 La Fondation
 Le Silence à la fin de l'Éternité

En 2010, Paizo Publishing publie un supplément intitulé Book of the Damned, Vol. 2: Lords of Chaos pour le périodique servant de support à la campagne de Pathfinder, le jeu de rôle. Écrit par James Jacobs, l'un des auteurs de Fiendish Codex I, celui-ci s'inspire clairement à la fois de Armies of the Abyss et de Fiendish Codex I mais certains détails diffèrent et de nouveaux seigneurs démons prennent la place de ceux dont le nom est sous copyright. Lords of Chaos décrit également un certain nombre de Seigneurs-démons morts ou en pleine ascension. Les Seigneurs-démons qui suivent sont décrits dans ce volume :

Sources 
 Baur, Wolfgang et Smith, Lester W. - Planes of Chaos (TSR, 1994).
 Cook, Monte - Book of Vile Darkness (Wizards of the Coast, 2001).
 Cook, Monte - Book of Vile Darkness, supplément en ligne (Wizards of the Coast, 2002). Disponible en ligne: 
 Grubb, Jeff - Manual of the Planes (TSR, 1987).
 Grubb, Jeff, Bruce R Cordell et David Noonan - Manuel des Plans (Wizards of the Coast, 2001).
 Gygax, Gary - Manuel des Monstres (TSR, 1977).
 Gygax, Gary - Monster Manual II (TSR, 1983).
 Jacobs, James, Erik Mona et Ed Stark - Fiendish Codex I: Hordes of the Abyss (Wizards of the Coast, 2006).
 Jacobs, James - Voir la série d'articles de  intitulée "Demonomicon of Iggwilv" et parue dans le magazine Dragon entre 2005 et 2007, et notamment:
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Pazuzu », in Dragon n°329 (Paizo Publishing, 2005).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Fraz-Urb’luu », in Dragon n°333 ([aizo Publishing, 2005).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Zuggtmoy », in Dragon n°337 (Paizo Publishing, 2005). 
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Baphomet », in Dragon n°341. (Paizo Publishing, 2006).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Kostchtchie », in Dragon n°345 (Paizo Publishing, 2006).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Dagon », in Dragon n°349. (Paizo Publishing, 2006).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Malcanthet », in Dragon n°353 (Paizo Publishing, 2007).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Demogorgon », in Dragon n°357. (Paizo Publishing, 2007).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Apocrypha », in Dragon n°359 (Paizo Publishing, 2007).
 Jacobs, James - « Demonomicon of Iggwilv: Graz'zt », in Dragon n°359 (Wizards of the Coast, 2007).
 Kuntz, Robert J. et Gary Gygax - Mordenkainen's Fantastic Adventure (TSR, 1984).
 Kuntz, Robert J, Erik Mona, James Jacobs et Gary Gygax - « Maure Castle », in  Dungeon n°112 (Paizo Publishing, 2004).
 McComb, Colin - Faces of Evil: The Fiends (TSR, 1997).
 McComb, Colin - Hellbound: The Blood War (TSR, 1996).
 McComb, Colin - On Hallowed Ground (TSR, 1996).
 Mike Mearls, Brian R. James & Steve Townshend - Demonomicon (Wizards of the coast, 2010).
 Mona, Erik - Armies of the Abyss (Green Ronin Publishing, 2002).
 Mona, Erik - Pathfinder Chronicles Campaign Setting (Paizo Publishing, 2008).

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons
Démon d'œuvres de fiction